Trådnervmossor (Atractylocarpus) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av William Mitten. Enligt Catalogue of Life ingår Trådnervmossor i familjen Dicranaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Leucobryaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor